Анатолий Горшков: Горшков, Анатолий Герасимович (1941—2006) — советский и российский учёный-механик.
 Горшков, Анатолий Иванович (род. 1958) — советский и украинский легкоатлет.
 Горшков, Анатолий Петрович (1908—1985) — генерал-майор советских органов госбезопасности; Герой России (посмертно).
 Горшков, Анатолий Савельевич (1928—1997) — физик, доктор наук.